Миезис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Миезис, Альберт (1908—1941) — латвийский журналист и общественный деятель.
 Миезис, Нормундс (род. 1971) — латвийский шахматист, гроссмейстер (1997).